Ernst Schwalbe – patologo tedesco
 Felix Schwalbe – generale tedesco
 Gustav Albert Schwalbe – antropologo tedesco
 Michel Schwalbé – violinista polacco